A Betta női név több név (Babett, Berta, Erzsébet) több nyelvben is meglévő becenevéből önállósult.


Rokon nevek

Alberta, Albertin, Albertina, Babett, Babetta, Berta, Bertina, Béta, Erzsébet, Betti, Bettina, Csöre, Eliz, Eliza, Elizabet, Ella, Elza, Ilze, Iza, Izabel, Izabell, Izabella, Lili, Liza, Lizavéta, Lizett, Lizetta, Lizi, Örzse, Szavéta, Véta, Zsóka

Gyakorisága

Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott női név között.

A teljes népességre vonatkozóan a Betta sem a 2000-es, sem a 2010-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt női név között.

Névnapok
július 4.

Híres Betták

Lipcsei Betta műsorvezető, modell

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (B)
Női keresztnevek (B)
Héber eredetű magyar női keresztnevek